Kelkit (district), een Turks district in de provincie Gümüşhane
 Kelkit (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Kelkit